Розв'я́зка — кінець, завершення, розгадка чого-небудь (кросфорда, ребуса, загадки тощо).

У літературі 
Розв'язка, також розв'язка сюжету — епізод, яким завершується розвиток сюжету в творі; завершальний елемент розповіді, який вирішує конфлікт художнього твору; протилежне за значенням до зав'язки.

У дорожньому господарстві 
Розв'язка (також транспортна розв'язка) — споруда на перехресті головних шляхів, призначена забезпечувати безперебійний рух пішоходів і транспорту двома й понад рівнями.

У конярстві 
Розв'язка — мотузок, ремінь або ланцюг, призначений фіксувати коня в проході стайні для чищення, кування тощо, а також під час прибирання денника.
Розв'язки — допоміжні повіддя, верхніми кінцями застебнуті за кільця трензеля, а нижніми закріплені на сідлі або гурті.

У схемотехніці 
Гальванічна розв'язка — прилад, який забезпечує передачу енергії між електричними колами без електричного контакту між ними. (Див. також Трансформатор)

Інше 
 Розв'язка — український короткометражний фільм режисера Юрія Ковальов.